Oratorio della Beata Vergine può riferirsi a:

 Oratorio della Beata Vergine (Novazzano), a Novazzano (Canton Ticino, Svizzera)
 Oratorio della Beata Vergine del Serraglio, a San Secondo Parmense
 Oratorio della Beata Vergine della Porta, a Mirandola (Modena)
 Oratorio della Beata Vergine di Loreto (San Lorenzo, Quingentole), a San Lorenzo di Quingentole (Mantova)
 Oratorio della Beata Vergine della Mercede, a Giacciano (Rovigo)
 Oratorio della Beata Vergine Maria (Cascina Donato del Conte), a Gaggiano (Milano)
 Oratorio della Beata Vergine Addolorata, a Carniglia (Bedonia, Parma)
 Oratorio della Beata Vergine della Concezione, Rovigo

Pagine correlate 
 Oratorio della Beata Vergine di Pompei
 Oratorio della Beata Vergine delle Grazie